Я́нош Ту́жон (, 19 мая 1870 — 18 декабря 1943) — венгерский ботаник.

Биография 
Янош Тужон родился 19 мая 1870 года.

Он занимался исследованиями в области гистологии древесных растений, а также в области географии растений.

Янош Тужон умер в Будапеште 18 декабря 1943 года.

Научная деятельность 
Янош Тужон специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Научные работы 
Янош Тужон является автором следующих работ:

 Anatomiai és physiologiai vizsgálatok a vörösfenyő fáján. Bpest, 1899. (Doktori dissertatio).
 A bükkfa korhadása és konzerválása. U. ott, 1904.
 Adatok egyes növénykórt okozó gombafajok ismeretéhez. U. ott, 1904. (Különnyomat az Erdészeti Lapokból).
 Anatomisched und mykologische Untersuchungen über die Zersetzung und Konservierung des Rothbuchenholzes. Berlin, 1905. 17 szövegábrával és 3 színes táblarajzzal.
 A növényvilág fejlődéstörténete. (Sillabus). Bpest, 1907. (Szabad Egyetem).
 A növényország filetikai és palaeontologiai fejlődéstörténetének alapvonásai. (A M. T. Akadémia III. osztályának 1909. febr. 15. előterjesztett dolgozat. Kivonata az Akadémiai Értesítőben).

Примечания

Ссылки 
 Tuzson János 
 Tar Tuzson arborétum  

Ботаники по алфавиту
Ботаники Венгрии
Похороненные на кладбище Фаркашрети